Bugge er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Alexander Bugge
 Andreas Fredrik Bugge
 Carl Bugge
 Christian August Bugge
 Frederik Wilhelm Bugge
 Frederik Moltke Bugge
 Kristian Bugge
 Karl-Ludvig Bugge
 Lill-Marit Bugge
 Niels Bugge
 Peder Olivarius Bugge
 Sophus Bugge
 Søren Bugge
 Søren Bruun Bugge
 Thomas Bugge

Efternavne